3871 Reiz – asteoride della fascia principale
 Friedrich Wolfgang Reiz – filologo tedesco